Promoteur peut désigner :
  promoteur, en biologie, une région de l'ADN située à proximité d'un gène qui est indispensable à la transcription de l'ADN en ARN ;
 promoteur, en chimie, un composé qui augmente le pouvoir catalytique d'un catalyseur, sans avoir lui-même de pouvoir catalytique intrinsèque.

Voir aussi 
 Promoteur immobilier, un métier ;
 Promoteur de justice, dans la religion catholique, ou simplement promoteur, est un membre de l'officialité, clerc ou laïc, qui remplit les fonctions du ministère public auprès d'un tribunal ecclésiastique.